Пётр Евгеньевич Катаев (21 января 1930 — 15 августа 1986) — советский кинооператор. Заслуженный деятель искусств РСФСР.

Биография 
Пётр Катаев родился 21 января 1930 года. Его отец — известный писатель Евгений Петров, брат — композитор Илья Катаев.

В 1953 году Пётр закончил операторский факультет ВГИКа. В кино с 1959 года.
Работал, в основном, с режиссёром Татьяной Лиозновой.

Был женат на Наталье Катаевой, родной сестре Народной артистки СССР Нонны Мордюковой.

Умер во время съёмок фильма Татьяны Лиозновой «Конец света с последующим симпозиумом» 15 августа 1986 года. Похоронен на Кунцевском кладбище.

Признание и награды 
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1982)
 Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых (23 декабря 1976 года) — за многосерийный художественный телевизионный фильм «Семнадцать мгновений весны» производства Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького

Оператор 

  — Ванька
  — Отчий дом
  — Евдокия
  — Если ты прав…
  — Первый снег
  — Рано утром
  — Маленький беглец
  — Три тополя на Плющихе
  — Серебряные трубы
  — Семнадцать мгновений весны
  — Что с тобой происходит?
  — Весенний призыв
  — Школьный вальс
  — Шла собака по роялю
  — Мы, нижеподписавшиеся
  — Карнавал
  — Талисман
  — Приступить к ликвидации
  — Конец света с последующим симпозиумом (завершил Михаил Якович)

Примечания

Ссылки 
 Энциклопедия кино

Ильф и Петров
Выпускники ВГИКа
Персоналии:Киностудия имени М. Горького
Похороненные на Кунцевском кладбище